Şahmuratlı steht für folgende Orte in der Türkei:
 Şahmuratlı, Dorf im Distrikt Sorgun, Provinz Yozgat
 Şahmuratlı (Feke), Dorf im Distrikt Feke, Provinz Adana